Александр Молев:
 Молев, Александр Евгеньевич (род. 1967) — российский футболист, защитник.
 Молев, Александр Осипович (1921—1944) — участник Великой Отечественной войны, лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза (1944, посмертно).